Semel ist der Familienname folgender Personen:

 David Semel, US-amerikanischer Filmregisseur
 Nava Semel (1954–2017), israelische Journalistin und Schriftstellerin
 Stephen Semel, US-amerikanischer Filmeditor
 Terry Semel (* 1943), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Harry Semels (1887–1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Semmel (Begriffsklärung)